Майка България е персонификация за българите и българските граждани на родината България. Може да се отнася за някое от следните понятия.
 „Майка България“ – пантеон в с. Гургулят, Община Сливница
 „Майка България“ – парков площад във Велико Търново с паметника
 „Майка България“ – мемориал със статуи във Велико Търново
 „Майка България“ – паметник в Дряново
 „Майка България“ – статуя в Каспичан
 „Майка България“ – статуя в Плевен

Вижте още 
 Майка Русия